Wiegard ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Wiegard (* 1949), deutscher Politiker (CDU), Landesminister in Schleswig-Holstein
 Wolfgang Wiegard (* 1946), deutscher Volkswirt, Professor in Regensburg, Wirtschaftsweiser

Siehe auch
 Wieghardt